

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Siemkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Siemkowo – część wsi Silec w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo

Inne 
 Siemkowo – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim